Federico Ghizzoni – banchiere italiano
Lorenzo Ghizzoni – arcivescovo cattolico italiano
Manuela Ghizzoni – politica italiana
Serafino Ghizzoni – ex rugbista a 15 e imprenditore italiano